

Cinema 
 Hotaru  – film del 1989 diretto da Shunichi Kajima 
 Hotaru  – film del 2000 diretto da Naomi Kawase
 Hotaru  – film del 2001 diretto da Yasuo Furuhata

Personaggi 
 Hotaru  – personaggio di Mortal Kombat
 Hotaru  – personaggio di .hack//Legend of the Twilight
 Hotaru Shidare – personaggio di Dagashi kashi
 Hotaru Tomoe – personaggio di Sailor Moon